Bei den XXIII. Olympischen Winterspielen 2018 fanden drei Wettbewerbe im Curling statt. Neben dem Männer- und Frauenwettbewerb stand erstmals auch ein Mixed-Doubles-Turnier (gemischtes Doppel) auf dem Programm. Austragungsort war das Gangneung Curling Centre in der Stadt Gangneung.

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Qualifikation 

Im Mixed-Doubles-Wettbewerb qualifizierten sich neben Gastgeber Südkorea aufgrund der Ergebnisse bei den Mixed-Weltmeisterschaften 2016 und 2017 die Volksrepublik China, Finnland, Kanada, Norwegen, Russland, die Schweiz und die USA.

Bei den Männern qualifizierten sich neben Gastgeber Südkorea aufgrund der Ergebnisse bei den Herren-Weltmeisterschaften 2016 und 2017 Japan, Kanada, Norwegen, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die USA. Die letzten beiden Startplätze sicherten sich Dänemark und Italien beim Olympischen Qualifikationsturnier in Pilsen.

Bei den Frauen qualifizierten sich neben Gastgeber Südkorea aufgrund der Ergebnisse bei den Damen-Weltmeisterschaften 2016 und 2017 Japan, Kanada, Russland, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die USA. Die letzten beiden Startplätze sicherten sich die Volksrepublik China und Dänemark beim Olympischen Qualifikationsturnier in Pilsen.

Modus 
In der ersten Runde spielten alle Teams einmalig gegeneinander. Die vier besten Teams qualifizierten sich direkt für die zweite Runde. Die Platzierungen wurden anhand der Anzahl der Siege bestimmt. Hatten mehrere Teams gleich viele Siege, kamen folgende Regeln zum Tragen:
 Wenn die exakte Platzierung nicht darüber entschied, ob das Team in die Playoffs einzog, entschied der direkte Vergleich. D.h. die zu unterscheidenden Teams wurden nach Anzahl der Siege gegen die anderen dieser Gruppe sortiert. Entschied auch dies nicht, kam die sogenannte Draw Shot Challenge (DSC). Wenn auch dies keine Entscheidung herbeiführte, galt der Platz auf der Weltrangliste.
 Ging es bei der exakten Platzierung um den Einzug in die zweite Runde, wurde ein Entscheidungsspiel angesetzt.
In der zweiten Runde traten die Plätze 1 und 4 sowie 2 und 3 gegeneinander an. Die beiden Verlierer spielten um die Bronzemedaille, die beiden Gewinner um die Goldmedaille.

Erläuterungen 
 Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X in der Tabelle weist auf nicht oder nicht zum Ende gespielte Ends hin, da eine Mannschaft aufgegeben hatte.

Turnier der Frauen

Teams

Round Robin 

* Sieg(e) über Team(s) mit gleich vielen Siegen

Finalphase 

Halbfinale: 23. Februar 2018, 20:05 Uhr

Spiel um Platz 3: 24. Februar 2018, 20:05 Uhr

Finale: 25. Februar 2018, 9:05 Uhr

Endstand

Turnier der Männer

Teams

Round Robin 

* DSC = Draw Shot Challenge
** nach Tie-Breaker

Tie-Breaker 
Da Großbritannien und die Schweiz gleich viele Siege errungen hatten, fand ein Spiel um den Einzug in die Playoffs statt.

22. Februar 2018, 9:05 Uhr

Finalphase 

Halbfinale: 22. Februar 2018, 20:05 Uhr

Spiel um Platz 3: 23. Februar 2018, 15:35 Uhr

Finale: 24. Februar 2018, 15:35 Uhr

Endstand

Mixed Doubles

Teams

Round Robin 

* Sieg(e) über Team(s) mit gleich vielen Siegen
** nach Tie-Breaker 2

Tie-Breaker 
Da nach der Round Robin die Teams auf Platz 4 und 5 der Tabelle gleich viele Siege hatten, fand am 11. Februar 2018 um 20:05 Uhr ein Tie-Breaker um den Einzug ins Halbfinale statt.

Finalphase 

Halbfinale: 12. Februar 2018, 9:05 Uhr

Spiel um Platz 3: 13. Februar 2018, 9:05 Uhr

Finale: 13. Februar 2018, 20:05 Uhr

Endstand

Weblinks 
 Offizielle Resultate: Frauen, Männer, Mixed Doubles

Einzelnachweise 

Curling
2018
Curling 2018
Sportveranstaltung in Gangneung
Curling (Südkorea)